Schiedermair ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Schiedermair (1906–1986), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Hartmut Schiedermair (1936–2020), deutscher Jurist
 Ludwig Schiedermair (1876–1957), deutscher Musikwissenschaftler
 Rudolf Schiedermair (1909–1991), deutscher Verwaltungsjurist und Richter; auch Rolf Schiedermair
 Stephanie Schiedermair (* 1977), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Valentin Schiedermair (1963–2022), deutscher Pianist; Sohn von Hartmut Schiedermair
 Werner Schiedermair (* 1942), deutscher Ministerialbeamter

Siehe auch:
 Schiedermayr
 Schiedermeier